Stefan Báthory syftar på en rad medlemmar av den Siebenbürgska fursteätten Báthory:

 Stefan Báthory (död 1494), furste av Siebenbürgen, besegrade turkarna i slaget vid Kenyermezö 1479.
 Stefan Báthory (död 1535), furste av Siebenbürgen, bidrog aktivt till Ferdinand av Habsburgs val till ungersk kung.
 Stefan Batory (1533-1586), kung av Polen.